Gambo kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Gambo (ort i Centralafrikanska republiken, Mbomou, lat 4,65, long 22,26), 
 Gambo (subprefektur), Mbomou,

Kanada 

 Gambo (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar